Duan Yingying e Wang Yafan erano le detentrici dell'ultima edizione del torneo disputatasi nel 2017, ma non ha partecipato insieme a questa edizione del torneo. Duan ha fatto coppia con Kaitlyn Christian, perdendo al primo turno contro Mona Barthel e Sara Sorribes Tormo. Wang ha invece parteicipato con Anna Blinkova, perdendo in finale contro Irina-Camelia Begu e Monica Niculescu con il punteggio di 6–2, 1–6, [10–12].

Teste di serie 

  Miyu Kato /  Makoto Ninomiya (primo turno)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (campionesse)

 Peng Shuai /  Yang Zhaoxuan (semifinale)
 Kaitlyn Christian /  Duan Yingying (primo turno)

Wildcard 

  Sabine Lisicki /  Ajla Tomljanović (primo turno)

 Nudnida Luangnam /  Peangtarn Plipuech (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2019